Beketal bezeichnet das Tal folgender Flüsse:

Beketal steht für:

 Naturschutzgebiet Beketal, Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern